Piggsvinssjöborrar (Cidaridae) är en familj av sjöborrar som beskrevs av Gray 1825. Piggsvinssjöborrar ingår i ordningen Cidaroida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cidaridae 25 arter. 

Piggsvinssjöborrar är enda familjen i ordningen Cidaroida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar